47-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 18 января 1997 года на «Сан-Хосе арене», домашней арене клуба «Сан-Хосе Шаркс». Матч звёзд в Сан-Хосе первоначально планировалось провести ещё в 1995 году, но из-за локаута в сезоне 1994-95 игру пришлось отменить, поэтому матч в Сан-Хосе был перенесён на 1997 год и закончился победой команды Восточной конференции со счётом 11:7.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Марк Рекки, забросивший 3 шайбы, был признан лучшим игроком матча всех звёзд. Кроме Марка Рекки хет-триком также отметился кумир местной публики нападающий «Шаркс» Оуэн Нолан.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда Восточной конференции.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (В) = Восток, (З) = Запад, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Рекорды 47-го матча всех звёзд 
 Самые быстрые два гола – 0:08;
 Самые быстрые четыре гола – 2:24;
 Наибольшее количество голов в одном периоде – 10;
 Наибольшее количество бросков, нанесённых одним игроком – 10 (Оуэн Нолан);
 Самые быстрые два гола, забитые одним игроком – 0:08 (Оуэн Нолан).

Ссылки 
 
 47-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1996/97
Драфт НХЛ 1996
Драфт НХЛ 1997

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1997 год в хоккее
События 18 января
Январь 1997 года
1997 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)
Спорт в США в 1997 году